Il existe plusieurs articles pour Thomas l'imposteur:

 Thomas l'imposteur, roman de Jean Cocteau (1923).
 Thomas l'imposteur, adaptation au cinéma de Georges Franju (1965).

Homonymie de titre